Een verkeersweg:
 N748 (België)
 N748 (Frankrijk)
 N748 (Nederland), zie Provinciale weg 748

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing